Лемке () — фамилия.

Известные носители:
 Лемке, Владимир Максимович (1857—1920) — русский архитектор.
 Лемке, Гельмут (1907—1990) — немецкий политик.
 Лемке, Иоганн Филипп (1631—1711) — немецко-шведский художник-баталист.
 Лемке, Крис (род. 1978) — канадский актёр.
 Лемке, Лев Исаакович (1931—1996) — советский и российский актёр.
 Лемке, Михаил Константинович (1872—1923) — историк русской журналистики, цензуры и революционного движения.
 Лемке, Финн (род. 1992) — немецкий гандболист.
 Лемке, Штеффи (род. 1968) — немецкий политик.
 Лемке, Энтони — канадский актёр.
 Лемке, Элизабет (1849—1925) — немецкий историк, писательница, поэтесса.